Национальная Баскетбольная Лига () — является национальной лигой Чехии, также является правопреемницей чехословацкой лиги. В лиге в некоторых сезонах участвовали словацкие команды (например, в сезоне 2011/12 — «Интер» Братислава). Бессменным чемпионом с 2004 года является клуб «Нимбурк».

Команды
Команды участвующие в сезоне 2018/2019

Чемпионы Чехии

Титулы

Чемпионы Чехословакии

См. также 
 Чемпионат Чехии по баскетболу среди женщин

Чемпионаты Чехии по баскетболу